Uingasoq bezeichnet:
 Uingasoq, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uingasoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Uingasoq (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uingasoq (Insel, Innalik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uingasoq (Insel, Sungaasat Nunaat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uingasoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uingasoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uingasoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uingasoq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Uingasoq (Insel, Kiataasaq), Insel im Upernavik, Grönland
 Uingasoq (Insel, Tasiusaq), Insel im Upernavik, Grönland
 Uingasoq (Insel, Uilortusoq), Insel im Upernavik, Grönland